Die Berliner Fußballmeisterschaft des VBB 1903/04 war die siebte unter dem Verband Berliner Ballspielvereine ausgetragene Berliner Fußballmeisterschaft. Die diesjährige Meisterschaft wurde erneut in einer Gruppe mit acht Teilnehmern ausgespielt. Der BTuFC Britannia 1892 setzte sich durch und wurde zum dritten Mal Berliner Fußballmeister des VBB. Mit diesem Sieg qualifizierte sich Britannia für die deutsche Fußballmeisterschaft 1903/04. Nach einem 6:1-Sieg im Viertelfinale gegen den Karlsruher FV und einem 3:1-Auswärtssieg im Halbfinale gegen den SC Germania 1887 Hamburg erreichten die Berliner das Finale gegen den Titelverteidiger VfB Leipzig. Auf Grund eines Protestes des Karlsruher FV annullierte der DFB jedoch die Meisterschaftsendrunde, so dass kein deutscher Fußballmeister ermittelt wurde.

Der BFC Germania 1888 und der BFC Fortuna 1894 stiegen in die 2. Klasse ab, im Gegenzug stiegen der SC Minerva 93 und der Berliner BC 03 in die 1. Klasse auf.

Abschlusstabelle 

|}

2. Klasse 

|}

Quellen 
 
 
 Berliner Fußballmeisterschaft 1903/04 bei http://www.claudionicoletti.eu
 2. Klasse des VBB 1903/04 bei http://www.fussball-historie.de

1903
Fußballsaison 1903/04